

Гіллсборо — селище, Нью-Брансвік

Гіллсборо — місто, штат Алабама
 Гіллсборо — місто, штат Іллінойс
 Гіллсборо — місто, штат Індіана
 Гіллсборо — місто, штат Айова
 Гіллсборо — місто, штат Канзас
 Гіллсборо — місто, штат Меріленд
 Гіллсборо — місто, штат Міссурі
 Гіллсборо — місто, штат Північна Дакота
 Гіллсборо — місто, штат Огайо
 Гіллсборо — місто, штат Орегон
 Гіллсборо — місто, штат Техас
 Гіллсборо — місто в окрузі Лаудун, штат Вірджинія
 Гіллсборо — місто, штат Західна Вірджинія
 Гіллсборо — місто (), штат Вісконсин
 Гіллсборо — містечко (), штат Вісконсин
 Гіллсборо — переписна місцевість, штат Міссісіпі
 Гіллсборо — переписна місцевість, штат Нью-Мексико
 Гіллсборо — переписна місцевість, штат Теннессі

 Гіллсборо — місто, штат Каліфорнія
 Гіллсборо — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гіллсборо — місто, штат Північна Кароліна
 Гіллсборо Тауншип — селище, штат Нью-Джерсі
 Гіллсборо — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир